La Coppa delle Nazioni del Golfo 2004, 17ª edizione del torneo, si è svolta negli Qatar dal 27 novembre al 10 dicembre 2004. È stata vinta dall'.

Squadre partecipanti 
 
 
 
 
 
  (ospitante)

Match

Gruppo A 
</noinclude>{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! width=175 | Team
! width=20 abbr="Points" |Pts
! width=20 abbr="Played" |Pld
! width=20 abbr="Won" |W
! width=20 abbr="Drawn" |D
! width=20 abbr="Lost" |L
! width=20 abbr="Goals for" |GF
! width=20 abbr="Goals against" |GA
! width=20 abbr="Goal difference" |GD
|- bgcolor=#ccffcc
| align="left" | 
| 6 || 3 || 2 || 0 || 1 || 6 || 4 || +2
|- bgcolor=#ccffcc
| align="left" | 
| 5 || 3 || 1 || 2 || 0 || 7 || 6 || +1
|-
| align="left" | 
| 2 || 3 || 0 || 2 || 1 || 4 || 5 || −1
|-
| align="left" | 
| 2 || 3 || 0 || 2 || 1 || 5 || 7 || −2
|} Gruppo B {| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! width=175 | Team
! width=20 abbr="Points" |Pts
! width=20 abbr="Played" |Pld
! width=20 abbr="Won" |W
! width=20 abbr="Drawn" |D
! width=20 abbr="Lost" |L
! width=20 abbr="Goals for" |GF
! width=20 abbr="Goals against" |GA
! width=20 abbr="Goal difference" |GD
|- bgcolor=#ccffcc
| align="left" | 
| 7 || 3 || 2 || 1 || 0 || 6 || 3 || +3
|- bgcolor=#ccffcc
| align="left" | 
| 5 || 3 || 1 || 2 || 0 || 5 || 2 || +3
|-
| align="left" | 
| 3 || 3 || 1 || 0 || 2 || 4 || 5 || −1
|-
| align="left" | 
| 1 || 3 || 0 || 1 || 2 || 2 || 7 || −5
|}<noinclude>

Semi-finale

Finale Terzo Posto

Finale 

Calcio nel 2004
2004
Competizioni sportive a Doha